{{Infobox Rôle monarchique
 | charte                 = Prince
 | nom                    = Georges-Guillaume de Hanovre 
 | image                  = Herzog Ernst August von Braunschweig nebst Familie, 1916.jpg
 | légende                = Georges-Guillaume, bébé, sur les genoux de son père et entouré de sa mère et de son frère aîné (1916).
 | titulature             = Prince de Hanovre
 | dynastie               = Maison de Hanovre
 | distinctions           = 
 | autres fonctions       = 
 | nom de naissance       =  | surnom                 = 
 | date de naissance      = 
 | lieu de naissance      = Brunswick (Brunswick, Allemagne)
 | date de décès          = 
 | lieu de décès          = Munich (Bavière, Allemagne)
 | père                   = Ernest-Auguste de Brunswick
 | mère                   = Victoria-Louise de Prusse
 | conjoint               = Sophie de Grèce
 | enfants                = Guelf de HanovreGeorges de HanovreFrédérique de Hanovre
 | résidence              = 
 | sépulture              = Schliersee
 | religion               = Luthéranisme
 | signature              = 
 | blason                 = 
 | liste                  = 
}}
Georges Guillaume Ernest Auguste Frédéric Axel  de Hanovre (en allemand : Georg Wilhelm von Hannover), prince de Hanovre et de Brunswick, est né le  à Brunswick, dans le duché de Brunswick, en Allemagne, et mort le  à Munich, en Bavière. Membre de la dynastie anglo-allemande des Hanovre, il est le second fils du duc souverain Ernest-Auguste de Brunswick, le frère de la reine Frederika de Grèce et le beau-frère de la reine Élisabeth II.

Longtemps directeur de la prestigieuse école de Salem, il a également représenté la Grèce, pays de sa femme et de sa sœur, au Comité international olympique.

 Famille 
Le prince Georges-Guillaume est le deuxième fils du duc souverain Ernest-Auguste de Brunswick (1887-1953) et de son épouse la princesse Victoria-Louise de Prusse et d'Allemagne (1892-1980). À travers son père, Georges-Guillaume a donc la particularité généalogique d'être l'arrière-petit-fils du roi Christian IX de Danemark (1818-1906), surnommé , tandis qu'à travers sa mère il descend de la reine Victoria  du Royaume-Uni (1819-1901), surnommée .

Le , Georges-Guillaume épouse à Salem, dans le Bade-Wurtemberg, la princesse Sophie de Grèce (1914-2001), elle-même fille du prince André de Grèce (1882-1944) et de son épouse la princesse Alice de Battenberg (1885-1969). Déjà frère de la reine Frederika de Grèce (1917-1981), Georges-Guillaume devient alors le beau-frère du prince Philip (1921-2021), époux de la reine Élisabeth II (1926-2022).

Du mariage de Georges-Guillaume et de Sophie naissent 3 enfants :
 Guelf de Hanovre (1947-1981), prince de Hanovre ;
 Georges de Hanovre (1949), prince de Hanovre ;
 Frédérique de Hanovre (1954), princesse de Hanovre.

 Biographie 
Le prince Georges-Guillaume effectue le début de sa scolarité à la prestigieuse école de Salem, avant de la quitter pour le collège britannique de Marlborough après l'arrivée d'Hitler au pouvoir et l'éviction du pédagogue juif Kurt Hahn.

Enrôlé dans la Wehrmacht au début de la Deuxième Guerre mondiale, Georges-Guillaume est finalement chassé de l'armée par un décret d'Hitler de 1943. Il choisit alors d'étudier le droit à l'université de Göttingen.  

En 1946, Georges-Guillaume épouse la princesse Sophie de Grèce et devient alors le beau-père de ses cinq enfants. Les Hanovre étant apparentés à la famille royale de Grande-Bretagne, le père de Georges-Guillaume a auparavant sollicité l'autorisation du roi George VI pour procéder aux fiançailles. Cependant, le Royaume-Uni et l'Allemagne étant toujours en état de guerre, le Foreign Office'' interdit au monarque de répondre à la sollicitation, qui est malgré tout approuvée de façon officieuse.

En 1948, les autorités de Salem appellent le prince pour prendre la tête de l'école. Il en reste directeur jusqu'en 1959. 

À partir de 1965, Georges-Guillaume dirige une académie d'équitation située près de Munich. En Grèce, pays dont sa sœur Frederika est reine, il préside, par ailleurs, l'Académie internationale olympique entre 1966 et 1969.

Décédé en 2006, Georges-Guillaume est enterré au côté de son épouse dans le cimetière de l'église Saint-Martin, à Schliersee.

Quartiers de Georges-Guillaume

Bibliographie 
  
 .

Références 

Maison de Hanovre
Naissance en mars 1915
Décès en janvier 2006
Naissance à Brunswick (Basse-Saxe)
Décès à Munich
Académie olympique
Décès à 90 ans